

Eventi

Impero romano 
 Gli odierni territori di Algeria e Marocco diventano province romane.
 Annessione del regno di Mauritania all'Impero Romano.
 Il governatore della Dalmazia, Lucio Arrunzio Camillo Scriboniano, si ribella all'imperatore romano Claudio, ma viene sconfitto e ucciso dopo solo cinque giorni
 I Romani prendono il controllo di Ceuta, utilizzando il suo porto per scopi principalmente militari.
 Claudio ordina l'inizio della costruzione di Portus, una cittadina facente funzione di porto sul Mar Tirreno della città di Roma.

Asia 
 Kim Suro diventa il primo sovrano del regno Geumgwan Gaya, nella Penisola coreana.
 Il generale cinese Ma Yuan (appartenente alla dinastia Han) reprime a Tonchino la rivolta delle Sorelle Trưng.

Morti

Calendario

Altri progetti 

 042